Milhet est le patronyme de plusieurs hommes politiques français :
François Milhet, qui fut député de l'Aude.
Jean Milhet-Fontarabie, qui fut sénateur de La Réunion.

Voir aussi

Homonymie de patronyme